Проект Юго-Восточная Анатолия () — многоотраслевой интеграционный региональный проект развития на основе концепции устойчивого развития региона с населением свыше 9 миллионов человек (2005 год), проживающих в регионе Юго-Восточная Анатолия Турции. Основная цель GAP — устранение региональных отличий развития путём повышения уровня доходов и уровня жизни людей; и внести свой вклад в такие национальные цели в отрасли развития и экономический рост за счёт повышения продуктивности и занятости генерирующих мощностей сельского сектора. Общая стоимость проекта составляет 42,1 млрд турецких лир (TL) (цены на 2010 г.), проект охватывает девять провинций (Адыяман, Батман, Диярбакыр, Газиантеп, Килис, Сиирт, Шанлыурфа, Мардин и Ширнак), которые расположены в бассейнах рек Евфрат и Тигр и в Верхней Месопотамии.

История 
Первоначальная идея и решение использовать воды рек Евфрат и Тигр принадлежали Ататюрку, основателю республики. В 1920-х и 1930-х годах потребность в электрической энергии являлась приоритетным вопросом. В 1936 году была основана Администрация по исследованию электричества, чтобы исследовать, как реки в стране могут быть использованы для производства энергии. Администрация начала изыскания с "" и создания наблюдательных станций для оценки течения и других характеристик Евфрата. GAP был запланирован в 1970-х годах в составе проектов для орошения и производства гидроэнергии на Евфрате и Тигре, но превратился в многоотраслевые программы социально-экономического развития региона в начале 80-х годов. Программа развития охватывает такие отрасли, как сельское хозяйство, гидроэнергетику, развитие сельской и городской инфраструктуры, лесного хозяйства, образования и здравоохранения. С развитием новой административной структуры GAP в 1988-1989 гг., его основные цели включили в себя повышение уровня жизни и уровня доходов населения, с тем чтобы ликвидировать диспропорции регионального развития (экономического неравенства) и содействие достижению национальных целей, таких как социальная стабильность и экономический рост за счёт повышения производительности труда и возможности трудоустройства в сельскохозяйственном секторе.

Напряжённость в отношениях между Турцией, Сирией и Ираком поднимались время от времени из-за проекта. Сирия и Ирак потребовали больше воды, в то время как Турция создала плотину водохранилища. Из-за этого GAP является одним из самых хорошо защищённых в мире проектов плотин, особенно против самолётов. Строительство GAP практически полностью прекратилось в начале 1990-х годов из-за высокого уровня активности курдских партизан (РПК) в регионе. РПК не только осуждают из-за сокращения финансирования, так как средства были направлены на поддержку усилий по борьбе с терроризмом, но также обвиняют в повреждении нескольких плотин и каналов, а также в убийстве инженеров, работающих на плотинах. Ряд экономических кризисов также сыграли очень важную роль в задержках с завершением проекта.

Стратегическая цель 

Исторически сложилось так, что Юго-Восточная Анатолия находилась на торговом пути между Востоком и Западом. Этот регион является важным источником культурного разнообразия. Однако изменения в торговых путях и методах ведения сельского хозяйства положили конец давнему значению региона.

Генеральный план 1989 года был направлен на начало оживления экономической, социальной и культурной жизни в регионе в рамках "комплексного проекта регионального развития". Рост доходов региона был напрямую переведен на восстановление и активизацию культурной деятельности в регионе, вместо того, чтобы переходить в республиканский бюджет. Этот генеральный план не достиг своих целей из-за проблем, изложенных в предыдущем разделе.

Социальный эффект 

Проект опирается на философию устойчивого развития человеческого потенциала, которая направлена на создание условий, в которых будущие поколения могут извлечь выгоду и развиваться. Основные стратегии проекта включают справедливость в развитии, участие, охрану окружающей среды, создание рабочих мест, территориальное планирование и развитие инфраструктуры. При достижении этих целей основной целью разрыва является нормализация уровня развития, доходов и уровня жизни между юго-восточным регионом и другими регионами Турции. GAP полностью трансформирует регион, создавая экономические и социальные возможности и развивая бизнес. В целях содействия развитию региона ведется строительство таких важнейших объектов инфраструктуры, как аэропорты и автомобильные дороги. Гэп обеспечит работой, по оценкам, 3,5 миллиона человек.(http://gradworks.umi.com/15/16/1516490.html)

Экономическое развитие

Орошение 
По оценкам, GAP в два раза увеличивает орошаемые сельскохозяйственные угодья Турции. Производство хлопка выросло с 150 000 метрических тонн до 400 000 метрических тонн, что делает регион ведущим производителем хлопка. Но в то же время показатели других регионов снизились, что означает, что общий объём производства в Турции оставался относительно стабильным.

Импорт и экспорт 
Объём внешней торговли региона постоянно растёт с 2002 года. В 2002 году общий объём экспорта из региона составил 689 млн. $. В 2010 году общий объём экспорта из региона G. A. P. достиг 4,166 млрд $, в то время как импорт достиг 3,167 млрд $. С 2004 года регион является нетто-экспортёром.

Рыболовство 
Проект реализуется в регионе, где раньше было мало воды. В связи с формированием огромного количества озёр, планируется использовать их в качестве племенного пространства для коммерческого рыболовства.

Энергия 

GAP состоит из 19 гидроэлектростанций. Они обеспечат эквивалент энергии в 22% от ожидаемого общего общенационального потребления энергии в 2010 году. Обеспечивая 8900 гигават-часов (32 PJ), это один из крупнейших комплексов гидроэлектростанций в мире.

Критика проекта

Плотина Илису 

Завершение плотины приведёт к затоплению древнего города Хасанкейф, история которого насчитывает более 10 000 лет. 

Пострадает от 50 до 68 деревень и посёлков, около 25 000 местных жителей. Ещё 57 деревень будут частично затоплены.

Строительство началось 5 августа 2006 года после церемонии, возглавляемой премьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Археологические потери 
Критики проекта говорят, что плотина может эффективно уничтожить артефакты древних курдских, армянских и ассирийских поселений в регионе.

См. также 
 Нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан

Примечания 

Тигр (река)
Плотины Турции
Месопотамия
Экономика Турции

Ссылки 
 Official GAP website in English
 Official GAP website in Turkish
 Southeastern Anatolia Project, USDA
 Environmental Impact Assessment Report Introduction PDF
 Environmental Impact Assessment Report Project Background and Description PDF
 Re-Emergence of Discredited Ilısu Dam Project
 The effects and impacts of the Southeastern Anatolian Development project - a thesis by Yilmaz, Mustafa, M.A.